Le dolmen de Chamgefège est un dolmen situé à Balsièges, en France.

Description

Localisation 
Le dolmen est situé sur la commune de Balsièges, dans le département français de la Lozère.

Historique 
Ce dolmen se situe sur le causse de Changefège, c'est le plus important dolmen coudé conservé du causse de Changefège.

« La Tuile » est classé monument historique, ce dolmen s’impose par sa taille importante (4 mètres de longueur, 2.50 mètres de large et 80 cm d’épaisseur).

Le dolmen a été fouillé en 1907 par Jules Mazaudier issu d'une illustre famille lozérienne connue notamment pour son activité dans la bijouterie et l'horlogerie à Mende. Ses recherches ont permis de situer sa période d’utilisation entre 3 500 et 2 000 avant J.C.

L'édifice est classé au titre des monuments historiques en 1889.

Annexes

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de la Lozère
 Sites mégalithiques de la Lozère

Liens externes

Références 

Monument historique en Lozère
Monument historique classé en 1889
Chamgefege
Chamgefege